Яшви́ль () —  фамилия, которую носили представители российского княжеского рода грузинского происхождения.

 Яшвили  — российский княжеский род.

Известные представители 
 
 
 Яшвиль, Наталья Григорьевна (урождённая Филипсон; 1861—1939) — русская княгиня, художница, дочь генерала  Г. И. Филипсона, покровительница художника М. В. Нестерова.

См. также 
 Иашвили
 Яшвили